Скотт Манро (; 20 января 1982, Мус-Джо) — канадский хоккеист и тренер, вратарь. В настоящее время является помощником Мэтта Грисона в Тринити-колледже.

Карьера 
Скотт Манро начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе клуба АХЛ «Филадельфия Фантомс», попав туда из команды своего университета, в которой за 4 сезона стал обладателем множества индивидуальных рекордов. 1 июля 2009 года Скотт подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Он выступал за фарм-клуб «островитян» «Бриджпорт Саунд Тайгерс» на протяжении всего сезона 2009/10.

7 мая 2010 года Манро подписал однолетний контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», в составе которого в сезоне 2010/11 провёл 32 матча с коэффициентом надёжности 3.10. Тем не менее, по окончании сезона руководство клуба приняло решение полностью сменить вратарскую линию, пригласив Дениса Франскевича и Туомаса Таркки, не став, таким образом, предлагать новое соглашение Скотту.

После этого решения Манро вернулся в США, заключив однолетнее соглашение с клубом АХЛ «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз».

Статистика выступлений

Интересные факты 
 24 апреля 2008 года Скотт Манро стал участником самого длинного матча в истории АХЛ. Это был 5-й матч полуфинала Восточной конференции между «Филадельфией Фантомс» и «Олбани Ривер Рэтс». Тот матч продолжался почти 143 минуты и завершился победой «фантомов» со счётом 3:2 в пятом овертайме, а сам Манро отразил 65 бросков.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Хоккейные вратари
Игроки «Эдирондек Фантомс»

Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Выпускники Алабамского университета в Хантсвилле